Zhang Lin, vrai nom de Benjamin, romancier et auteur de manhua chinois (né en 1974) ;
 Zhang Lin (aviron), rameur chinois ;
 Zhang Lin (nageur), nageur chinois (né en 1987) ;
 Zhang Lin (basket-ball), joueuse chinoise de basket-ball (né en 1983) ;
 Zhang Lin (escrime), escrimeur chinois.